V tabeli je 36 narodnih parkov v Čilu, ki zavzemajo 9.141.200 hektarjev.

Tabela

Sklici

Zunanje povezave 

Geografija Čila
Zavarovana območja Čila